Bergen 
 Roßkopf (Allgäuer Alpen)
 Roßkopf (Breisgau)

Personen
 Jörg Roßkopf, Duits tafeltennisser
 Joey Rosskopf, Amerikaans wielrenner
 Thomas Rosskopf, Nederlands elektrotechnisch ingenieur